Der Rennrodel-Challenge-Cup 2006/07 wurde vom 1. Dezember 2006 bis zum 18. Februar 2007 im Rahmen des Weltcups ausgetragen. Die Stationen waren Park City (USA), Oberhof, Altenberg (Deutschland) und Sigulda (Lettland).

Einsitzer der Herren

1. Dezember 2006

12. Januar 2007

19. Januar 2007

18. Februar 2007

Endstand im Einsitzer der Männer

Einsitzer der Frauen

1. Dezember 2006

12. Januar 2007

19. Januar 2007

18. Februar 2007

Endstand im Einsitzer der Frauen

Doppelsitzer der Männer

1. Dezember 2006

12. Januar 2007

19. Januar 2007

18. Februar 2007

Endstand im Doppelsitzer der Männer 

Rennrodel-Challenge-Cup
Wintersport-Weltcup 2006/07